Kastrati ist der Familienname folgender Personen:

 Bekim Kastrati (* 1979), albanischer Fußballspieler
 Flamur Kastrati (* 1991), norwegischer Fußballspieler

 Sajmir Kastrati (* 1987), albanischer Fußballspieler
 Shkelzen Kastrati (* 1990), bürgerlicher Name des Schweizer Rappers Xen (Rapper)